Sébastien Moura, né le  en Algérie à Sidi ali Mostaganem, est un ancien policier, devenu mannequin puis chroniqueur télé pendant deux mois sur France 2 et 2 ans sur feu Match TV avant de rejoindre la chaîne NT1.

Biographie 
Sébastien Moura né en 1971 d'un père ingénieur et d'une mère secrétaire. Il a une sœur et un frère.

Après avoir fait des études de biologie à Montpellier il a intégré le CREPS du Languedoc Roussillon et a obtenu un monitorat de sport pour tous. En 1995 il débute dans la carrière de policier à Paris en compagnie d'intervention puis travaille au sein de l'unité de prévention jeunesse. Athlète et footballeur de bon niveau, il est chargé de l'animation des villes au sein de la préfecture de Police de Paris. À la suite d'une rencontre fortuite il devient mannequin en 1999.

Il travaille sur France 2, Match TV, puis NT1 vers 2005 pour présenter en français la série de télé réalité américaine COPS. Il commente également en coanimation avec Magloire l'émission L'homme le plus fort du monde sur NRJ 12. Il joue également dans la série Sous le soleil.

Dans l'intervalle, Sébastien est aussi choisi par TF1 pour faire partie du casting de la première saison de La Ferme Célébrités (une autre émission de télé réalité), qui lui permet de défendre les intérêts du foyer d'hébergement Maximilien Kolbe, rattaché à la Fondation d'Auteuil, une mission pour les jeunes en difficulté familiale, affective ou sociale…

Aujourd'hui encore, il exerce son métier de mannequin et représentait la ligne de chaussures Bata. En 2014, il est visible dans une publicité pour Gillette.

Filmographie

Télévision

Série télévisée 
 2005 : Sous le soleil, créée par Olivier Brémond et Pascal Breton (saison 10, épisode 35) : Alex

Émissions de télévision 
 2004 : La Ferme Célébrités (saison 1) : lui-même
 2005 : COPS : présentateur

Liens externes 
 

Animateur français de télévision
Mannequin homme français
Acteur français de cinéma
Naissance en décembre 1971